Slough är en enhetskommun i Berkshire i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. 

Terrängen i Slough är platt.

Största orten i kommunen är huvudorten Slough.  Större delen av Slough är inte indelad i civil parishes. Ett undantag är Colnbrook with Poyle. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Slough
Englands enhetskommuner
Berkshire